La 2. Fußball-Bundesliga 1975-1976 è stata la seconda edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. Divisa in due gironi, Nord e Süd, è terminata con la promozione in Bundesliga di Tennis Borussia Berlin, 1. FC Saarbrücken, le vincitrici dei due gironi, e del , che, secondo in campionato, è invece uscito vincitore dal play-off promozione.

Capocannonieri del torneo sono stati Norbert Stolzenburg del TeBe Berlin con 27 reti nel girone nord, e Karl-Heinz Granitza del SV Röchling Völklingen con 29 reti nel girone süd.

Girone nord

Classifica finale

Girone sud

Classifica finale

Play-off promozione intergirone 

andata

ritorno

Verdetti finali 
 Tennis Borussia Berlin, Saarbrücken e Borussia Dortmund promosse in Fußball-Bundesliga 1976-1977.
 SC Wacker 04 Berlin, 1. FC Mülheim-Styrum, DJK Gütersloh, Spandauer SV, 1. FSV Mainz 05, 1. FC Schweinfurt 05, Eintracht Bad Kreuznach e SSV Reutlingen 05 retrocesse.

Note

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1975-1976

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
1975